Roman est un nom commun (écrit alors sans majuscule initiale) ou un nom propre qui peut désigner :

Genre littéraire 

 Roman (littérature) : genre littéraire produisant des œuvres d'imagination.
 Roman-cycle ou saga : roman qui développe en plusieurs volumes les aventures d'un même personnage, famille, génération ou d'un même groupe social.
 Roman-feuilleton : un roman publié par épisodes ; au sens figuré : un récit dénué de vraisemblance, un tissu de choses fausses.

Œuvre littéraire 

 Roman (poème) : poème d'Arthur Rimbaud.
 Roman (film) : film d'Angela Bettis sorti en 2006.
 Roman (chanson) : single de Miliyah Katō  (2011)
 Roman (périodique) : revue de littérature (Presses de la science fiction) dirigée par François Coupry.

Style architectural 

 Art roman : style artistique attaché à une période historique.
 Architecture romane : forme architecturale.

Langues 

 Roman (langue) ou « langue romane » (désuet) : équivalent « franco-centré » de gallo-roman (aujourd'hui désuet).
 Langues romanes : langues issues du latin vulgaire.

Patronyme 

 Roman, martyr en 258, un des saints patrons de la principauté de Monaco.

 Aleksandar Roman (1996-), coureur cycliste serbe ;
 Alison Roman (1985-), autrice culinaire, cheffe cuisinière et personnalité médiatique américaine ;
 Bernard Roman (1952-), homme politique français ;
 Clément Roman (1938-), coureur cycliste belge ;
 Dana Roman (1945-), artiste peintre roumaine naturalisée française ;
 Dominique Roman (1824-1911), photographe français ;
 Emmanuel Roman (1962-), homme d'affaires français ;
 Ernest Roman (1845-1910), peintre français ;
 Federico Roman (1952-), cavalier italien ;
 Geraldine Roman (1969-), journaliste et femme politique philippine ;
 Ginger Romàn (1984-), actrice française ;
 Jacques Roman (1948-), acteur, metteur en scène, réalisateur et écrivain français ;
 Jacques Roman (1765-1835), homme politique français ;
 Jean-Baptiste Roman (1792-1835), sculpteur français ;
 Johan Helmich Roman (1694-1758), compositeur suédois ;
 Joseph Roman (1840-1924), historien français ;
  (1921-2008), scénariste américain ;
 Martial Roman (1987-), coureur cycliste français ;
 Miloš Roman (1999), joueur de hockey sur glace slovaque ;
 Maurice Roman de Gassowski (1879-1944), militaire de cavalerie franco-polonais ;
 Mauro Roman (1954-), cavalier italien ;
 Nadia Roman (1956-), écrivain français ;
 Nancy Roman (1925-2018), astronome américaine ;
 Ondřej Roman (1989-), hockeyeur tchèque ; 
 Petre Roman (1946-), homme politique roumain ;
 Ramón Puyol Román (1907-1981), peintre républicain espagnol, auteur de l'affiche "No pasarán" ;
 Richard Roman (1959-2008), mis en cause dans l'affaire Didier Gentil ;
 Rudolf Freiherr von Roman (1893-1970), General der Artillerie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Ruth Roman (1923-1999), actrice américaine ;
 Sonja Roman (1979-), athlète slovène ;
 Victor Roman (1937-1996), sculpteur roumain naturalisé français ;
 Witold Roman (1967-), joueur et entraîneur polonais de volley-ball.

Pseudonyme 

 Michel Roman ou Michel Romanoff, noms sous lesquels Michel Feodorovitch de Russie (1924-2008), prince de Russie, exerça la profession de cinéaste en France ;
 Denys Roman (1901-1986), écrivain français.

Toponyme 

 Roman, commune française de l'Eure.
 Saint-Roman, commune française de la Drôme.
 Roman (Neamț), ville roumaine du judeţ de Neamţ, en Moldavie.
 Roman (obchtina), obchtina de l'oblast de Vratsa en Bulgarie.

Divers 
 Roman (prénom) : prénom masculin.
 Ro-Man : personnage principal du film Robot Monster.

Voir aussi 

Patronyme anglais
Patronyme français
Patronyme germanique
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France